L'edizione 1940-41 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Fernando Peyroteo (Sporting CP), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1940-41.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1940-1941

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
Campionato portoghese di calcio